Mužská dvouhra Brasil Open 2017 probíhala na přelomu února a března 2017. Do singlové soutěže saopaulského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl uruguayský tenista Pablo Cuevas. Roli favoritů podle žebříčkového postavení splnili čtyři nejvýše nasazení tenisté, když všichni postoupili do semifinále.

Vítězem se stal třetí nasazený Pablo Cuevas, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou dvojku Alberta Ramose-Viñolase po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–4. Finále bylo přerušeno pro déšť za stavu 6–7, 3–3 a 40–40 z pohledu uruguayského hráče. Pondělní dohrávka byla opět pozdržena o šest hodin pro déšť. Cuevas triumfoval využitým čtvrtým mečbolem, když míč do poslední výměny rozehrál podáním spodem.

V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour. Přerušil tak šňůru 14 turnajových účastí, na nichž ani jednou neuhrál více než jeden vítězný zápas, z toho sedmkrát turnaj opustil již v úvodním kole.
 
Cuevas tak na antukovém Brasil Open dosáhl 13zápasové neporazitelnosti, díky níž se stal prvním hráčem, který vyhrál tři ročníky v řadě a po Nicolási Almagrovi druhým tenistou s třemi tituly.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2017
ATP World Tour 2017